Спонг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Спонг, Берит (1895—1970) — шведская писательница.
 Спонг, Джон Шелби (род. 1931) — американский епископ Епископальной Церкви.
 Спонг, Тайрон (род. 1985) — голландский профессиональный боксёр, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения.